Damak peut faire référence à :
 Damak, une ville du Népal ;
 Damak, un village de Hongrie.